De Grand Prix-wegrace van Valencia 2018 was de negentiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 18 november 2018 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

In de Moto3 won Can Öncü zijn debuutrace in het wereldkampioenschap. Hiermee werd hij de jongste coureur en de eerste Turk die ooit een Grand Prix won en de eerste coureur sinds Noboru Ueda in de Grand Prix van Japan 1991 die zijn debuutrace won.

Uitslag

MotoGP 
De race werd na dertien ronden stilgelegd vanwege hevige regenval. Na een half uur werd de race herstart over de resterende lengte van veertien ronden. De uitslag is afkomstig van de resultaten uit de tweede race.

Moto2

Moto3

Eindstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Valencia